Dragoslavec je lahko:
 Dragoslavec Breg (Hrvaška)
 Dragoslavec Selo (Hrvaška)
 Dragoslavec (Hrvaška)